Нонпарель — типографский шрифт кеглем 6 пунктов
 Нонпарель — мелкое драже из сахарной пудры с крахмалом, применяемое для украшения кондитерских изделий